Список видов рода жужелиц — перечень видов рода жужелиц. В мире насчитывается 3000 видов, в Евразии — более 700 видов.

Систематика 
 Род: Жужелицы (Carabus)
 Раздел: Carabogenici
 Подраздел: Digitulati
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подраздел: Lepidospinulati
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подраздел: Lipastrimorphi
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подраздел: Archicarabomorphi
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Раздел: Multistriati
 Подраздел: Arciferi
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подраздел: Crenolimbi
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подраздел: Latitarsi
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: a
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подраздел: Procrustimorphi
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подвид 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид:

Ссылки 
 Жужелицы рода Carabus (Carabidae): атлас видов фауны России
 Updated checklist of the genus Carabus (includes all Carabus-species and subspecies described before 2004) by Boleslav Brezina, 2003

Жужелицы